El-Gîza kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Giza, guvernementshuvudort, 
 Markaz al Jīzah, region, Giza, 

Robotskapade Egyptenförgreningar